Fodora (< ) se poate referi la:
 Localități din Transilvania, România:
 Fodora (), Cluj
 Fodora (), Sălaj
 Biserica de lemn din Fodora

Vezi și 
 Fodor
 Listă de nume românești - litera F

Toponime românești
Toponime maghiare